Las Listas musicales de Australia son la principal lista de ventas de música de Australia emitidas semanalmente por la Australian Recording Industry Association (ARIA). Las listas son un registro de los álbumes y sencillos más vendidos en todos los géneros en Australia. La ARIA comenzó a recopilar sus propias listas en 'casa' desde su primera publicación en la semana del 26 de junio de 1988 en adelante. 

Previo a esto, a mediados del año 1983, se autorizó la lista llamada 'Kent Music Report' que continuó para ser utilizada como fuente por 'Australian Music Report' a partir de esta fecha hasta que se suspendió su producción en 1999.

Las listas de la ARIA son publicadas en el sitio web oficial de la ARIA cada domingo, las cuales se mencionan a continuación:
 El Top 100 semanal de los sencillos más vendidos.
 El Top 100 semanal de los álbumes más vendidos.
 El Top 40 semanal de los DVD más vendidos.
 El Top 40 semanal de las descargas digitales.
 El Top 40 semanal de los lanzamientos 'urbanos'.
 El Top 20 semanal de los lanzamientos 'dance'.
 El Top 20 semanal de los lanzamientos 'country'.
 El Top 50 semanal de lo más tocado en los clubes nocturnos por los DJs.
 El Top 100 anual de las listas nombradas anteriormente.

La primera canción en llegar al número uno de la lista de sencillos de Australia fue "Video Killed the Radio Star" de la agrupación The Buggles en 1979. Su más reciente edición fue fechada como 3 de julio de 2006, la lista de sencillos de la ARIA ha tenido 415 hits número uno. Los álbumes con más semanas en la lista de este chart son I'm Not Dead de Pink con 167 semanas y Come On Over de Shania Twain con 146 semanas.

Enlaces externos 
 Sitio Web Oficial de la ARIA
 Sitio Web No Oficial de las listas musicales Australianas

Australia